Бен Баррес (), имя при рождении Барбара Баррес (; 1954—2017) — американский нейробиолог, известный исследованиями клеток нейроглии в нервной системы. Член Национальной академии наук США (2013), первый открытый трансгендерный человек с членством в НАН США

Биография 
Бен Баррес родился в Вест-Ориндж в штате Нью-Джерси, его родители не имели высшего образования. В семье было ещё трое детей.

Баррес с детства интересовался естественными науками и математикой. Это побудило его поступить в Массачусетский технологический институт, где он получил степень бакалавра.

В 17 лет Барресу диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера.

Окончил Дартмутский колледж в 1979 году, получив степень доктора медицины Дальше проходил резидентуру по нейрологии в медицинской школе Корнеллского университета.

Учился в докторантуре медицинского факультета Гарвардского университета в лаборатории Дэвида Коре (). Постдокторантские исследования осуществлял в 1990—1993 годах в Университетском колледже Лондона в лаборатории .

Собственную лабораторию получил в 1993 году в отделе нейробиологии медицинского факультета Стэнфордского университета. В 2008 году Баррес возглавил отдел.

Являлся транс-мужчиной. В 1997 году совершил трансгендерный переход. В детстве родители Бена воспринимали своего ребёнка как томбоя. Позже Бен вспоминал: «Внутренне я твёрдо чувствовал себя мальчиком. Это было очевидно во всём в моём поведении».

В 2013 году избран членом Национальной академии наук США.

В 2015 году у Барреса был диагностирован рак поджелудочной железы. Он умер от рака в декабре 2017 года.

Научный вклад 
Докторская диссертация Баррес была посвящена катионным каналам глиальных клеток. На то время ими мало кто интересовался, поэтому Бен собственноручно разрабатывал подходы, позволяющие разделить различные подтипы глии с помощью антител.

Постдокторские исследования касались методов отделения глиальных клеток от других клеток мозга, в частности Барресу удалось доказать, что олигодендроциты требуют контактов с другими клетками для выживания. Баррес показал механизм контроля количества олигодендроцитов при развитии сетчатки глаза и их роли в образовании синапсов между нейронами.

Одним из великих открытий лаборатории Барреса стало выявление «реактивных астроцитов», или астроцитов класса A1, которые вызывают реакцию воспаление в нервной системе, и характеристика механизмов их активации.

Общественная деятельность 
Баррес обратил внимание на то, как изменилось отношение людей к нему после того как он совершил транс-переход. В частности, после одного из докладов он случайно услышал комментарий из аудитории, автор которого утверждал, что Бен выступает и ведёт исследования лучше, чем его сестра Барбара, не осознавая, что это одно и то же лицо. Это позволило ему сравнить ощущения человека, находящегося в гендерных ролях женщины и мужчины. Отсюда в Барреса появилась необходимость бороться за равенство прав и возможностей, независимо от статьи и других признаков.

Баррес во многих публичных выступлениях уделял 5—10 минут проблемам гендерного равенства и половых преследований. При этом, он делал это посреди выступления, а не во вступлении или в конце.

В ответ на выступление президента Гарвардского университета Ларри Саммерса, в котором тот заявил, что малое количество женщин в науке связано с их внутренними особенностями, Баррес напечатал статью в журнале «Nature», где привёл примеры исследований и собственного опыта о дискриминации женщин в научном обществе. Своими выступлениями он привлёк внимание к этой проблеме.

Примечания

Ссылки 
 
 Matthew Herpe. Mourning Ben Barres, The Transgender Scientist Who Changed Neuroscience. Forbes, DEC 28, 2017
 Matt Schudel. Ben Barres, transgender brain researcher and advocate of diversity in science, dies at 63. Washington Post, December 30, 2017
 Matt Schudel. Ben Barres: Neurobiologist who discovered role of glial cells and campaigned for transgender rights. The Indeprndent, 2 January 2018
 Kenneth Miller. The Brain of Ben Barres. Discover, August 07, 2017
 ANNA AZVOLINSKY. Glia Guru. The Scientist, May 1, 2017

Выпускники Дартмутского колледжа
Выпускники Медицинской школы Дартмутского колледжа
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Стэнфордской медицинской школы
Преподаватели Стэнфордского университета
Нейробиологи США
Трансгендерные и транссексуальные мужчины
Члены Национальной академии наук США
Интерсекс-люди